Оливер Сэйл (; родился 13 января 1996 года, Окленд, Новая Зеландия) — новозеландский футболист, вратарь клуба «Веллингтон Феникс».

Клубная карьера 
Оливер начал свою карьеру в новозеландском клубе из Окленда «Окленд Сити» в возрасте 17 лет. Сыграл 1 матч с клубом в Премьер-Лиге Новой Зеландии. С 2014 года играет за клуб «Веллингтон Феникс». По общим подсчётам с клубом сыграл 37 матчей, участвуя как в Премьер-Лиге, так и в А-лиге..

Сборная 
В 2013 году Оливер Сэйл принял участие в юношеском чемпионате, сыграв за сборную Новой Зеландии до 17 лет против Уругвая, Италии и Кот-д’Ивуара.

В 2015 году Сэйл принял участие в молодёжном чемпионате, сыграв за сборную Новой Зеландии до 20 лет против Украины, США, Мьянмы и Португалии.

Начиная с 2017 года, Оливер играет в национальной сборной Новой Зеландии. Он уже сыграл один матч против сборной Соломоновых островов.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Новой Зеландии
Игроки ФК «Окленд Сити»
Игроки ФК «Веллингтон Феникс»
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу